Олимпийские игры впервые проходили в послевоенной Германии, в столице Баварии Мюнхене. Организаторы сделали всё возможное, чтобы превратить соревнования в грандиозный фестиваль и реабилитировать свою страну после печально известной своими расистскими эксцессами Олимпиады 1936 года в Берлине. К несчастью, 5 сентября в Мюнхене произошёл громкий террористический акт. Группа арабских боевиков из организации «Чёрный сентябрь» захватила в заложники олимпийскую команду Израиля. Несмотря на предпринятые усилия органов безопасности, 11 израильских спортсменов были убиты в олимпийской деревне и в перестрелке по пути в аэропорт.

В легкоатлетических соревнованиях произошли две большие сенсации. Как у женщин, так и у мужчин были сделаны «золотые дубли» на дистанциях 100 и 200 метров, однако ни один из двух триумфаторов не был американцем. Победителями стали советский спринтер Валерий Борзов и Ренате Штехер из Восточной Германии.

На дистанции 100 м у мужчин из-за нелепой случайности выбыли из борьбы два фаворита — американцы Эдди Харт и Рей Робинсон, которые опоздали на свои четвертьфинальные забеги и были дисквалифицированы.

Ещё одним героем легкоатлетического турнира стал финн Лассе Вирен, выигравший дистанции 5000 и 10 000 м и вернувший Финляндии былую славу стайерской сверхдержавы. На дистанции 10 000 м он победил с мировым рекордом, несмотря на то, что упал в середине дистанции.

По сравнению с программой предыдущей Олимпиады, прибавились две женских дисциплины — бег на 1500 м и эстафета 4×400 м. Женский барьерный бег на 80 м был заменён более длинной дистанцией — 100 м с/б.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медали

См. также 
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968ч
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1976
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1972 — бег на 1500 м (женщины)

Примечания